Schlacht von Chuenpi steht für:

 Schlacht von Chuenpi (1839), ein Seegefecht zwischen britischen und chinesischen Seestreitkräften in der Perlflussmündung
 Schlacht von Chuenpi (1841), den Angriff britischer Schiffe und Bodentruppen auf die chinesische Küstenverteidigung im Perlflussdelta